Majoros István (1900–1985) író, műfordító, filmkritikus
 Majoros István (1946–2015) táncművész, balettművész, koreográfus
 Majoros István (1949) történész, egyetemi tanár
 Majoros István (1974) olimpiai bajnok birkózó